Wirtschaftsgruppe steht für:

 eine Klassifizierung der Branchen, siehe Wirtschaftszweig
 eine Klassifizierung der Arbeitenden, siehe Berufsgruppe
 in der Unternehmensorganisation eine Form der Zusammenarbeit zwischen grundsätzlich rechtlich selbständigen Unternehmen, siehe Wirtschaftsgruppe (Unternehmen)
 im Rahmen der berufsständischen Organisation des nationalsozialistischen Deutschland die Untergliederung einer Reichsgruppe und der Oberverband mehrerer oder vieler Fachgruppen; sie übernahmen planwirtschaftliche Aufgaben, siehe Wirtschaftsgruppe (Nationalsozialismus)
 die rechtlich geregelte wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Staaten, siehe Wirtschaftsbündnis